Temptation Island è il nome di un format televisivo diffuso in più Stati.
Temptation Island è la versione australiana
Temptation Island Suomi è la versione finlandese
Temptation Island è la versione italiana
Temptation Island è la versione in onda nei Paesi Bassi e nelle Fiandre
Temptation Island - Insula Iubirii è la versione romena
Temptation Island UK è la versione britannica
Temptation Island è la versione scandinava
Temptation Island è la versione statunitense